Guangtong bezeichnet:

 Guangdong Guangtong Auto Works, ehemaliger chinesischer Hersteller von Kraftfahrzeugen
 den ehemaligen Autonomen Kreis Guangtong der Hui in der Volksrepublik China, heute der Kreis Guanghe
 die Großgemeinde Guangtong (广通镇) im Kreis Lufeng in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Guangtong (Lufeng)

Siehe auch:
 Guangdong